Dolly je zpravidla ženské křestní jméno.

Mezi význačné nositelky tohoto jména patří:
 Dolly Buster – pornostar
 Dolly Parton – country zpěvačka, po níž byla údajně pojmenovaná ovce Dolly
 Dolly (ovce) – 1. klonovaný savec
 jiné významy
 Hello, Dolly! – muzikál Thorntona Wildera 
 Hello, Dolly! (film) – podle něj natočený film (1969)
 anglicky panenka
 pojízdná plošina s kolečky nebo nízky vozík
 vozík pro kameru při filmové jízdě